Graham se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Graham
 Rex Alan Graham
 Robert Graham
 Shirley Ann Tousch Graham
 Victoria Anne Wassell Graham